A107 steht für:
 A107 (Russland), eine russische Fernstraße
 Bundesautobahn 107, eine deutsche Autobahn

A107